Hadinec má více významů: 
 hadinec (Echium), rod rostlin z čeledi brutnákovitých
 Hadinec (Krušné hory), kopec (815 m) v Krušných horách, na hranici obcí Blatno a Kalek v okrese Chomutov
 Hadinec (osada), osada obce Bartošovice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Hadinec (potok), potok v obci Bartošovice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou, pravý přítok Divoké Orlice
 Hadinec (rybník), rybník v obci Předhradí v okrese Chrudim
 Hadinec, les v části Zdislav obce Luže v okrese Chrudim
 Hadinec, les na území obce Dětřichov nad Bystřicí v okrese Bruntál
 Hadinec, les na území obce Jasenná v okrese Zlín